Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 14 по 20 января 2013 года в Софии, Болгария. Команда, занявшая первое место, получила право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2014 года.

Перед стартом турнира Сборная ОАЭ была дисквалифицирована из-за того, что у них было заявлено лишь 13 хоккеистов, в то время как минимальное число хоккеистов в заявке на турнир — 15. Сборной ОАЭ, дебютировавшей на турнире, но так и не сыгравшей хотя бы одной игры, было засчитано техническое поражение во всех матчах со счётом 5:0. Тем не менее, сборная ОАЭ сыграла вне зачёта с каждой участвующей командой турнира по одному товарищескому матчу, которые состоялись в установленное перед началом турнира время.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — по две из Европы и Азии, по одной из Океании и Северной Америки. Сборная Мексики пришла из второго дивизиона, Сборная ОАЭ первый раз участвует в турнире, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 4 главных и 7 линейных судей для обслуживания матчей третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013 года.

Главные судьи
  Лука Камсек
  Джонатан Липтротт
  Кристиан Потоцан
  Алексей Рощин

Линейные судьи
  Ёнджин Чэ
  Вистурс Левальдс
  Мануэль Николич
  Орри Сигнарссон
  Лучезар Стоянов
  Цветко Танев
  Крис ван Гринсвен

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Эштон Брукс
 Защитник:  Кристиан Радованов
 Нападающий:  Бао Цзячан

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Иван Ходулов
  Ся Шэнжун
  Рубен Куэвас
  Киган Харнетт
  Гёкальп Солак

Примечания

Ссылки 
 

М*3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Январь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Софии
Спорт в Болгарии в 2013 году